Железнодорожный транспорт в Африке развит сравнительно слабо. Длина эксплуатируемых линий около 70 000 км, или 7 % от общемировой протяжённости железных дорог, хотя на континент приходится около 14 % населения мира и 22 % площади суши.

Железнодорожная сеть континента состоит из линий с разной шириной колеи, что не позволяет организовать транзитные перевозки пассажиров и грузов. Исключение составляют юг и север континента, где по историческим причинам, связанным с колонизацией этих стран, сеть железных дорог более стандартизирована. Для того чтобы объединить сеть дорог, создан проект AfricaRail.

В 1972 году создан Союз африканских железных дорог.

Ниже приведён список железных дорог по странам Африки.

Примечания 

Списки:Железнодорожный транспорт
Списки:Транспорт по странам
Списки:Африка